Hämäläissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hämäläissaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Hämäläissaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar